Pfannenstiel peut désigner :
 Lutz Pfannenstiel (1973-), joueur puis entraîneur allemand de football ;
 Wilhelm Pfannenstiel (1890-1982), médecin allemand, ancien officier supérieur SS et membre du parti nazi.